Куинси може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Куинси (Вашингтон)
 Куинси (Илинойс)
 Куинси (Калифорния), окръжен център на окръг Плумъс
 Куинси (Масачузетс)
 Куинси (Флорида)
 Куинси (футболист), ганайски футболист